Uniti steht für: 
 Uniti (Fluss), Fluss in Italien südlich von Ravenna, Provinz Ravenna, gebildet aus Montone und Ronco

UNITI steht für: 
  UNITI Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen

Siehe auch:
 Unity
 Casalbuttano ed Uniti
 Grandola ed Uniti
 Grumello Cremonese ed Uniti
 Pescarolo ed Uniti
 Pozzaglio ed Uniti
 Rivarolo del Re ed Uniti
 San Genesio ed Uniti
 Sesto ed Uniti